Trophée des Champions () ist der Name folgender Wettbewerbe:

 Trophée des Champions (Fußball)
 Trophée des Champions (Golf), der seit 1971 unter dem Namen Trophée Lancôme firmiert
 Trophée des Champions (Handball)
 Trophée des Champions (Radsport)
 Trophée des Champions (Rugby)

Siehe auch:

 Trophée des Championnes
 Match des Champions